Mr. Hands steht für:

 Mr. Hands (Album), ein 1980 erschienenes Album von Herbie Hancock
 Kenneth Pinyan (1960–2005), US-amerikanischer Ingenieur, der unter dem Pseudonym Mr. Hands Videos tierpornografischen Inhalts produzierte.